Arnsberger Wald steht für folgende Teile des Sauerlandes bei Arnsberg:

 Arnsberger Wald, Mittelgebirge in Nordrhein-Westfalen
 Oberer Arnsberger Wald („Buchwald“), naturräumliche Einheit im Nordsauerländer Oberland
 Unterer Arnsberger Wald („Eichwald“), naturräumliche Einheit im Nordsauerländer Oberland
 Naturpark Arnsberger Wald, Naturpark im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest